Echinaster robustus är en sjöstjärneart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1914. Echinaster robustus ingår i släktet Echinaster och familjen krullsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krullsjöstjärnor
robustus